Mikamicini su grupa makrolidnih antibiotika.
Mikamicin se može odnositi na:
 Mikamicin A
 Mikamicin B